Lac Khar ou Khar Nuur peut désigner plusieurs lacs en Mongolie :

 Le lac Khar dans la province de Zavhan.
 Le lac Khar dans la province de Hovd.